Storax steht für:
 eine Pflanzengattung, siehe Storaxbäume
 Harz von Storaxbäumen und Amberbäumen
 insbesondere das Harz vom Orientalischen Amberbaum
 Benzoe
 Styrax (Räucherwerk)
 Operation Storax, US-amerikanische Kernwaffentestserie

Siehe auch:
 Styrax